Yochelcionella — род вымерших моллюсков из класса Helcionelloida.

Представители самых ранних из известных раковинных моллюсков. Поначалу были классифицированы как моноплакофоры, но позже были включены в отдельный класс Helcionelloida, который был описан Пилом () в 1991 году.

Описание 

Большинство видов были небольшими (раковина около двух миллиметров в длину или в диаметре). Современные реконструкции изображают их похожими на улиток.

Раковины Yochelcionella были снабжены трубкой, предположительно для дыхания.

Классификация 
 Yochelcionella americana Runnegar & Pojeta, 1980
 Yochelcionella angustiplicata
 Yochelcionella chinensis Pei, 1985
 Yochelcionella crassa Zhegallo in Esakova et Zhegallo, 1996
 Yochelcionella cyrano  Runnegar and Pojeta 1974. Типовой вид.
 Yochelcionella daleki
 Yochelcionella erecta (Walcott, 1891)
 Yochelcionella gracilis Atkins & Peel, 2004
 Yochelcionella greenlandica Atkins & Peel, 2004
 Yochelcionella ostentata
 Yochelcionella saginata Vendrasco et al., 2010
 Yochelcionella snorkorum Vendrasco et al., 2010

Примечания 

Вымершие моллюски
Фауна кембрийского периода